

Pessoas
José Gomes (bispo), bispo emérito de Chapecó
José Gomes Canotilho, jurista português
José Gomes Duarte, político brasileiro
José Gomes Ferreira, escritor e poeta português
José Gomes Ferreira (jornalista), jornalista português
José Gomes Pimenta, político brasileiro
José Gomes Pinheiro Machado, político brasileiro
José Gomes Portinho, militar brasileiro
José Gomes da Rocha, político brasileiro
José Gomes de Sousa Portugal, fazendeiro brasileiro
José Gomes Temporão, médico luso-brasileiro

Locais
Estádio José Gomes

Jose Gomes